Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Apia International Sydney 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl kanadsko-srbský pár Daniel Nestor a Nenad Zimonjić, jehož členové nestartovali společně. Nestor nastoupil po boku Inda Rohana Bopanny, se kterým turnaj opět ovládl. Spoluhráčem Zimonjiće se stal pákistánský deblový specialista Ajsám Kúreší, s nímž prohrál ve čtvrtfinále s dvojicí Robert Lindstedt a Marcin Matkowski.

Soutěž čtyřhry vyhrála třetí nasazená indicko-kanadská dvojice Rohan Bopanna a Daniel Nestor, jejíž členové ve finále zdolali nizozemsko-rumunské turnajové dvojky Jean-Julien Rojer a Horia Tecău po z dvousetovém průběhu 6–4 a 7–6.

Nasazení párů 
  Julien Benneteau /  Édouard Roger-Vasselin (semifinále)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (finále)
  'Rohan Bopanna /  Daniel Nestor (vítězové)
  Ajsám Kúreší /  Nenad Zimonjić (čtvrtfinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Apia International Sydney 2015